Cet article contient des statistiques sur la démographie de la Nouvelle-Zélande.

Évolution de la population

Natalité

Immigration

Groupes ethniques

Religions 

D'après le recensement de 2018, le christianisme est la religion la plus répandue en Nouvelle-Zélande (37,0 % de la population). Les principales subdivisions chrétiennes sont le catholicisme (9,9 %), l'anglicanisme (6,8 %) et le presbytérianisme (5,2 %). Parmi les religions non-chrétiennes les plus répandues, on trouve l'hindouisme (2,7 %), l'islam (1,3 %) et le bouddhisme (1,1 %).

48,5 % des habitants se déclarent sans religion.

Notes et références

Liens externes 
 Statistics New Zealand
 Statistiques de la CIA
 Statistiques de l’ONU